Дасгупта — индийская фамилия. Известные носители:

 Дасгупта, Буддхадеб (1944—2021) — бенгальский поэт и кинорежиссёр.
 Дасгупта, Парта (род. 1942) — английский экономист индийского происхождения.
 Дасгупта, Пробал (род. 1953) — индийский эсперантист и филолог, президент Всемирной ассоциации эсперанто в 2007—2013 годах.
 Дасгупта, Сурендранатх (1885—1952) — индийский историк, религиовед и санскритолог.